Le terme intergouvernementalisme peut désigner deux choses :
 la théorie intergouvernementaliste, apparue au milieu des années 1960, et qui forme une critique du néo-fonctionnalisme.
 un des modes de fonctionnement du processus de décision de l'Union européenne, aussi appelé la méthode intergouvernementale.